Laurentius Weger ist der Name folgender Personen:

* Laurentius Weger der Ältere (1599–1629), deutscher Philosoph
 Laurentius Weger der Jüngere (1653–1715), deutscher Philologe